Název Křepice má více obcí:
 Křepice (okres Břeclav) – obec v okrese Břeclav
 Křepice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Křepice (Stožice) – část obce Stožice v okrese Strakonice